Географические объекты области Тарапака по категориям:

Горы и вулканы 
Ислуга, Альто-Торони, Иррупутунку, Напа, Пига, Олька, Латарани, Парахалья, Лимпири, Мамута, Гуайчани, Сокора, Толомпа, Льянкила, Татахачура, Кейтане, Карикима, Вичокольо, Лирима, Сильяхгуай, Тангани, Сильика, Чилинчилин, Барранко, Гуаилья, Игуэрита, Копоса, Чела, Лагуна,Пабельон-дель-Инка, Мехильонес, Калета-Буэна, Констансия, Ансуэло, Уэмиль, Оярбиде, Лома-Анча, Карраско, Манчас, Пенинсула, Чипана, Дасампарадо, Кебрадильяс, Йокас, Леон, Серрильос, Ярвикойя и др.

Реки и ручьи 
 Камаронес
 Чиса
 Минимини
 Умальяни
 Кутихмалья
 Сука
 Патагуалья
 Нама
 Тиливиче
 Тана
 Каминья
 Ретамилья
 Пинонауэ
 Сора
 Итапильян
 Арома
 Эскалера
 Тарапака
 Парка
 Чоха
 Чакарилья
 Инфернильо
 Лос-Тамбос
 Чипана
 Гуанакагуа
 Гуатакондо
 Пинтадос
 Мани
 Пискала
 Сипука
 Сама
 Тамбильо

Озёра 
Лагуна-Витакольо, Лагуна-Касири-Эмбра, Лагуна-Касири-Мачо, Лагуна-Куантиха

Солончаки и соляные озёра 
Койпаса, Уаско, Копоса, Пинтадос, Белья-Виста, Льямара, Салар-Гранде

Заливы и бухты 
Камаронес, Чика, Писагуа, Хунин, Буэна, Колорада, Икике, Чикината, Патильос, Патаче, Пабельон-де-Пика, Чомаче, Чипана, Лоа

Плоскогорья 
Пампа-дель-Тамаругаль, Пампа-де-Колумтукса, Пампа-де-Алона

Национальные парки и заповедники 
Национальный парк Вулкан Ислуга, Национальный заповедник Пампа-де-Тамаругаль